Neuro-infecções são as afecções do sistema nervoso central ou periférico, ocasionadas por agentes infecto-contagiosos, como as meningites, sejam elas bacterianas, virais, fúngicas, abcessos e algumas neuropatias infecciosas (como na lepra).

Doenças infecciosas